Der folgende Artikel beinhaltet Wirtschaftszahlen zum Thema Automobil, insbesondere weltweite Produktions-, Bestands- und Neuzulassungszahlen. Weitere statistische Daten finden sich unter Automobilindustrie und unter Liste technischer Rekorde zu Landfahrzeugen.

Überblick 
2013 wurden nach Angaben des Weltautomobilverbandes OICA weltweit 87,3 Millionen Fahrzeuge hergestellt (2010: 77,6 Millionen). Die Fahrzeugproduktion stieg gegenüber dem Vorjahr um 3,6 Prozent. Die bedeutendsten Herstellerländer waren 2011:
 Volksrepublik China (18,4 Millionen)
 USA (8,7 Millionen)
 Japan (8,4 Millionen)
 Deutschland (6,3 Millionen)
 Südkorea (4,7 Millionen)
Die fünf Staaten hatten 2011 einen Anteil von 58,0 Prozent an der weltweiten Produktion (2010: 59,1 Prozent). Weitere wichtige Produzenten in Europa waren Spanien, Frankreich und Großbritannien.

Der weltweit größte Automobilkonzern war 2010 nach Anzahl produzierter Fahrzeuge:
 Toyota (8,6 Millionen)
 General Motors (8,5 Millionen)
 Volkswagen AG (7,3 Millionen)
 Ford Motor Company (5,0 Millionen)
 Nissan (4,0 Millionen)
Die fünf Unternehmen hatten zusammen einen Anteil von 43,0 Prozent an der weltweiten Produktion. Wird Renault-Nissan als ein Unternehmen gerechnet, dann lag dieser Konzern mit 6,7 Millionen Fahrzeugen auf Platz vier.

Die weltweit größten Exporteure von Kraftfahrzeugen waren 2011:
 Frankreich (4,9 Millionen)
 Deutschland (4,8 Millionen)
 Japan (4,5 Millionen)
 Südkorea (3,2 Millionen)
 Mexiko (2,3 Millionen)
Die meisten Kfz-Neuzulassungen hatten 2011:
 China (18,5 Millionen)
 USA (13,0 Millionen)
 Japan (4,2 Millionen)
 Brasilien (3,6 Millionen)
 Deutschland (3,5 Millionen)

In vielen Industrieländern, wie in den USA, Japan, Deutschland und Südkorea, stellt die Automobilindustrie einen der bedeutendsten Industriezweige dar. Im Verlauf des Jahres 2008 hatte sich die Finanzkrise zunehmend auf die Realwirtschaft ausgewirkt. Effekte waren zunächst in den USA, dann in Westeuropa und in Japan sowie seit Herbst 2008 auf der ganzen Welt zu erkennen. Die meisten Automobilhersteller in den Industrieländern kündigten Ende Oktober/Anfang November deutliche Produktionskürzungen an, um auf Absatzeinbrüche in zweistelliger Größenordnung zu reagieren. Insgesamt wurden 2009 nach Angaben des Weltautomobilverbandes OICA weltweit 61,7 Millionen Fahrzeuge hergestellt (2008: 70,5 Millionen). Die Fahrzeugproduktion sank gegenüber dem Vorjahr um 13,7 Prozent. Aufgrund der Konjunkturprogramme und des robusten Wachstums in Asien erholte sich die Nachfrage wieder. Im Jahr 2010 wurde mit 77,6 Millionen produzierten Fahrzeugen der bisherige Rekordwert von 2007 mit 73,3 Millionen übertroffen.

Im Jahr 2011 waren nach Angaben der Ward’s Automotive Group weltweit 1,069 Milliarden Fahrzeuge zugelassen (2001: 773,2 Millionen). Das entspricht innerhalb von zehn Jahren einem Anstieg um 38,3 Prozent. Dieser Zuwachs spielte sich zumeist in den sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländern ab. Die Länder mit dem größten Bestand an Kraftfahrzeugen (PKW, LKW und Busse) waren 2011:
 USA (248,9 Millionen)
 China (93,5 Millionen)
 Japan (75,5 Millionen)
 Deutschland (46,0 Millionen)
 Russland (42,9 Millionen)

Welt

Automobilproduktion

Gesamt 
Aufgeführt ist die weltweite Automobilproduktion (PKW, LKW und Busse).

Nach Ländern 
Aufgeführt sind die Länder, in denen die größte Anzahl von Kraftfahrzeugen (PKW, LKW und Busse) hergestellt wurden. Alle Angaben beziehen sich auf die Staaten in ihren heutigen Grenzen.

Die drei führenden Produktionsländer

Nach Unternehmen 

Aufgeführt sind die 50 größten Automobilproduzenten, gemessen an den Produktionszahlen und das Land, wo sich der Hauptsitz des Unternehmens befindet. Die Zahlen beziehen sich auf Produktionsstandorte innerhalb und außerhalb des Heimatlandes.

PKW-Produktion nach Ländern 
Aufgeführt sind die Länder, in denen die größte Anzahl von Personenkraftwagen hergestellt wurden. Alle Angaben beziehen sich auf die Staaten in ihren heutigen Grenzen.

Nutzfahrzeugproduktion nach Ländern 
Aufgeführt sind die Länder, in denen die größte Anzahl von Nutzfahrzeugen (LKW und Busse) hergestellt wurden. Alle Angaben beziehen sich auf die Staaten in ihren heutigen Grenzen.

Neuzulassungen nach Ländern

Kraftfahrzeuge 
Aufgeführt sind die Länder mit den meisten Kfz-Neuzulassungen (Neuwagenverkäufe) insgesamt für Personenkraftwagen (PKW), Lastkraftwagen (LKW) und Omnibusse.

 Hinweis bei den Angaben zu Deutschland: Die Daten der OICA sind mit den Daten des Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) identisch, weisen aber dennoch unterschiedliche Werte bei der Gesamtzahl der Neuzulassungen auf. Die OICA berücksichtigt gegenüber dem KBA keine Krafträder (2013: 138.632) und bei der Anzahl der Zugmaschinen werden im internationalen Vergleich nur die Sattelzugmaschinen berücksichtigt. Beispiel 2013: Die Neuzulassungszahlen weisen 77.640 Zugmaschinen auf, darunter 30.069 Sattelzugmaschinen. Die Differenzmenge von 47.571 für sonstige Zugmaschinen (bspw. land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen) werden hier nicht berücksichtigt. Daher gibt es exemplarisch für das Jahr 2013 in der Gesamtmenge unterschiedliche Werte: 3.443.921 (KBA-Angabe) und 3.257.718 (OICA-Angabe) = Differenz 186.203 Fahrzeuge, davon 138.632 Krafträder und 47.571 sonstige Zugmaschinen. Berücksichtigt sind aber die sonstigen Kraftfahrzeuge (2013: 15.131). Dabei handelt es sich unter anderem um Feuerwehr- und Polizeikraftfahrzeuge, Zivilschutzfahrzeuge.

Kursive Angaben sind geschätzte Werte. Daten für 2005–2012 nach OICA; Daten für 2000 sowie Daten zu Iran und Saudi-Arabien vorrangig nach KAMA.

Neuzulassungen nach Staaten und Unternehmen 
In der folgenden Übersicht sind die wichtigsten Automobilmärkte aufgelistet, sowie die entsprechenden Verkaufszahlen der größten Automobilkonzerne der Welt im Jahr 2015. Die prozentuale Veränderung bezieht sich auf den Zeitraum Januar – Oktober 2016 gegenüber dem Vorjahr.

Größte Automobilkonzerne nach Absatz 2016

Personenkraftwagen 
Aufgeführt sind die 50 Länder mit den weltweit meisten PKW-Neuzulassungen (Neuwagenkäufe).

Nutzfahrzeuge 
Aufgeführt sind die Länder mit den meisten Neuzulassungen von Nutzfahrzeugen (LKW und Busse).

Export nach Ländern

Kraftfahrzeuge 
Aufgeführt sind die größten Exporteure von Kraftfahrzeugen (PKW, LKW und Busse). Die Exportzahlen beziehen sich auf Neu- und Gebrauchtwagen.

Personenkraftwagen 
Aufgeführt sind die größten Exporteure von Personenkraftwagen. Die Exportzahlen beziehen sich auf Neu- und Gebrauchtwagen.

Nutzfahrzeuge 
Aufgeführt sind die größten Exporteure von Nutzfahrzeugen (LKW und Busse). Die Exportzahlen beziehen sich auf Neu- und Gebrauchtwagen.

Kraftfahrzeugbestand

Gesamt 
Aufgeführt ist der weltweite Kraftfahrzeugbestand (PKW, LKW und Busse).

Weltweit gibt es im Jahr 2019 etwa 1,2 Milliarden Autos. Ihre Zahl steigt jährlich um etwa 8 % (100 Millionen).

Nach Ländern 
Aufgeführt sind die Länder mit dem größten Bestand an Kraftfahrzeugen (PKW, LKW und Busse).

PKW-Dichte nach Ländern 

Aufgeführt sind die Länder mit der größten PKW-Dichte je 1000 Einwohner.

PKW-Automodelle mit den größten Verkaufszahlen weltweit 

1 nur VW Jetta, 2 nur Hyundai Elantra

Größte Automobilhersteller nach Umsatz 
Aufgeführt sind die größten Automobilhersteller nach erbrachtem Umsatz im Geschäftsjahr 2020 in Milliarden US-Dollar.

1 kein reiner Automobilhersteller

Europa

Autopreise in der Europäischen Union 
Die Europäische Kommission verfasste von 1993 bis 2011 Reporte über die Autopreise in den einzelnen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Mit Stand bis zum 1. Mai 2007 erschienen die Reporte halbjährlich, mit Stand ab dem 1. Januar 2008 jährlich. Die Autopreise bezogen sich dabei auf die empfohlenen Preise der Fahrzeughersteller zu rund 80 Pkw-Modellen von 27 Marken. Die Preise waren inklusive und exklusive der Steuern angegeben.

Die Angaben im folgenden Beispiel beziehen sich auf den zuletzt erschienenen Report mit Stand vom 1. Januar 2011.

Wirtschaftszahlen einzelner Länder 
Wirtschaftszahlen einzelner Länder zum Thema Automobil sind auf folgenden Unterseiten aufgeführt:

 
 
  (Bundesrepublik Deutschland, DDR und Deutsches Reich)

Literatur 
 Fischer-Taschenbuch-Verlag: Fischer-Weltalmanach. Zahlen-Daten-Fakten. 1960 ff.

Weblinks 
 Internationale Automobilherstellervereinigung (OICA)
 Eurostat: Bereich Verkehr: Daten zu allen EU-Mitgliedstaaten
 International Transport Forum: Internationale Verkehrsdaten zu ausgewählten Staaten

Einzelnachweise 

Wirtschaftszahlen
Automobil, Wirtschaftszahlen
Liste (Automobil)